Washingtonville ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in den USA:
Washingtonville (New York)
Washingtonville (Ohio)
Washingtonville (Pennsylvania)